

Петров-Дол () — село в Варненській області. Входить до складу общини Провадія.
 Петров-Дол () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан.